AA2 peut désigner :
 (18544) 1997 AA2, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 (27159) 1999 AA2, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 (10294) 1988 AA2, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 Aa2, une notation financière de l'agence Moody's ;
 AA-2 Atoll, le code OTAN du Vympel K-13, un missile air-air de courte portée à guidage infrarouge développé par l'URSS.